Alster (België), een gehucht in gemeente Burg-Reuland in de Belgische provincie Luik.
 Alster (Zweden), een plaats in de gemeente Karlstad in het Zweedse in het landschap Värmland.
 Alster (Duitsland), een rivier die in Hamburg in de Elbe stroomt
 Alster-Ouverture, van de Duitse barokcomponist Georg Philipp Telemann